Pickering steht für:
 Pickering (Marskrater)
 Pickering (Mondkrater)
 Kernkraftwerk Pickering in Ontario, Kanada
 Pickering-Serie, eine Helium-Spektralserie
 Pickering-Skala, Klassifizierung der Luftunruhe bei astronomischen Beobachtungen, siehe Seeing #Pickering-Skala
 Pickering-Nunatak, Nunatak im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Pickering-Nunatakker, Nunatakker auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Pickering-Emulsion
 Pickering-Stabilisierung

Pickering ist der Familienname folgender Personen:
 Adrienne Pickering (* 1981), australische Filmschauspielerin
 Alice Pickering (1860–1939), englische Tennisspielerin
 Bridget Pickering (* 1966), namibische Filmschaffende
 Calvin Pickering (* 1976), US-amerikanischer Baseballspieler
 
 Charlie Pickering (* 1977), australischer Komiker
 Chip Pickering (* 1963), US-amerikanischer Politiker
 Craig Pickering (* 1986), britischer Leichtathlet
 Dai Pickering (* 1960), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Edward Charles Pickering (1846–1919), US-amerikanischer Astronom und Physiker
 Finlay Pickering (* 2003), britischer Radrennfahrer
 Fred Pickering (1941–2019), englischer Fußballspieler
 Gavin Pickering (* 1980), britischer Autorennfahrer
 Jack Pickering (1908–1977), englischer Fußballspieler
 James Pickering († 1460), englischer Ritter
 
 Karen Pickering (* 1971), britische Schwimmerin
 Lionel Pickering (1932–2006), britischer Unternehmer
 Luke Pickering (* 1993), neuseeländischer Eishockeyspieler
 Marc Pickering (* 1985), britischer Schauspieler
 Nick Pickering (* 1963), englischer Fußballspieler
 Robert Hugh Pickering (1932–2015), kanadischer Curler und Politiker
 Thomas R. Pickering (* 1931), US-amerikanischer Diplomat und Politiker
 Timothy Pickering (1745–1829), 3. Außenminister der USA

Pickering ist der Name folgender Orte

in England:
 Pickering (North Yorkshire)

in Kanada:
 Pickering (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Pickering (Iowa)
 Pickering (Louisiana)
 Pickering (Missouri)
 Pickering (New Hampshire)
 Pickering (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Pickeringsche Bruchmethode